Beckenmühle ist der Ortsname von

 Beckenmühle (Neumarkt in der Oberpfalz), Ortsteil der Stadt Neumarkt i.d.OPf., Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz, Bayern
 Beckenmühle (Wieseth), Ortsteil der Gemeinde Wieseth, Landkreis Ansbach, Bayern